Дэниелс, Чарли (1936—2020) — американский музыкант.
 Дэниелс, Чарли (род. 1986) — английский футболист.